Украинский миротворческий контингент в Мали — подразделение вооружённых сил Украины, действовавшее в составе миротворческого контингента ООН в Мали.

История 
После военного переворота в Мали весной 2012 года, 11 января 2013 года Франция начала на территории страны военную операцию "Сервал". 25 апреля 2013 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 2100 о проведении комплексной операции по стабилизации обстановки в Мали ().

Несмотря на увеличение группировки сил ООН в Мали, летом 2013 года положение в стране оставалось сложным и руководство ООН интересовалось возможностью привлечения к операции других стран мира. 1 июля 2013 года министр обороны Украины П. В. Лебедев сообщил о поступившем от ООН предложении принять участие в операции в Мали.

После того, как в августе 2013 года правительство Нигерии вывело из Мали свой миротворческий контингент (1200 военнослужащих), общая численность войск ООН сократилась (до 5800 человек к 2014 году) и обстановка в стране ухудшилась. Руководство ООН обратилось с просьбой к мировому сообществу выделить в Мали дополнительные силы.

Весной 2014 года начались боевые действия на востоке Украины, в которых были задействованы вооружённые силы Украины. Участие в заграничных операциях было свёрнуто, летом-осенью 2014 года часть личного состава и техники вернули на Украину. Однако в дальнейшем, после подписания Минских соглашений характер боевых действий изменился и линия фронта на Донбассе стабилизировалась.

29 марта 2018 года постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выступил с заявлением, что Украина готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Мали. 9 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о участии в миссии ООН и отправке в состав миссии MINUSMA миротворческого контингента численностью до двадцати военнослужащих вооружённых сил Украины (хотя операция в Мали считалась одной из самых опасных миссий ООН).

22 июля 2019 заместитель начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций генштаба ВСУ полковник  сообщил, что первая группа украинских миротворцев в составе пяти человек «приступила к выполнению заданий миссии ООН по стабилизации в Мали». В дальнейшем, их численность была увеличена до 12 человек, а затем — до полной штатной численности (авиаотряд из 20 военнослужащих и шести транспортных вертолётов Ми-8).

24 февраля 2022 года вооружённые силы России, ДНР и ЛНР перешли в наступление. Положение Украины осложнилось, и 7 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении всех миротворцев. В мае 2022 года авиаотряд из Мали был возвращён на Украину.

Потери 
По официальным данным ООН, за период с начала операции 25 апреля 2013 года до 31 августа 2022 года в ходе операции MINUSMA в Мали погибли 288 миротворцев ООН (и граждан Украины среди них не имелось).

Однако в перечисленные выше потери не включены потери «» ООН.
 7 августа 2015 года группа террористов совершила нападение на отель "Byblos" в городе Севаре в центральной части Мали. Погибли 12 человек, в том числе пять «контрактников» MINUSMA (водитель - гражданин Мали и четыре иностранца - гражданин Непала, гражданин ЮАР и два гражданина Украины).

Примечания

Ссылки 
 MINUSMA / официальный сайт ООН

Мали
История Мали
Воинские части и формирования, созданные в 2019 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2022 году